Joepiken, volk 
 Joepiks (taal)